

Наумовська — присілок, Верховське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Наумовська — присілок, Спаське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область